Poznań (stad), stad in Polen
Posnania (trein)
RC Posnania, rugbyclub